Gilsdorf (luks. Gilsdref) – wieś w północno-wschodnim Luksemburgu, w gminie Bettendorf. Wieś zamieszkuje 886 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Diekirch